Уда́рный — посёлок городского типа в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской Республики.

Образует муниципальное образование Ударненское городское поселение как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Посёлок расположен на северо-востоке республики у границы со Ставропольским краем, на берегу Большого Ставропольского канала, который пролегает южнее и западнее посёлка. К западу от Ударного административная граница Карачаево-Черкесии и Ставропольского края проходит как раз по руслу канала и, южнее, по реке Куршавка, которая здесь вливается в канал. Ниже Ударного (северо-западное направление от посёлка) на канале устроено водохранилище.

Со ставропольской стороны административной границы в сторону канала и поймы Куршавки спускаются несколько балок: балка Чумацкая (текущая по её дну речка Чумацкая впадает в Куршавку), балка Грекова (пересыхающий ручей стекает в канал). За балкой Грекова, к северо-западу от Ударного, расположена станица Воровсколесская, с которой посёлок связан дорогой. Севернее и северо-восточнее посёлка, уже с другой стороны от водохранилища, имеется балка Глубокая. Южнее её — возвышенность, высотой до 610 м, господствующая над посёлком. С восточной её стороны вновь пролегает несколько пологих балок: Развилка, по дну которой проходит граница края и республики, ещё восточнее — Широкая, завершающаяся водохранилищем Горкушка. По дну этих балок течёт небольшая речка Горкушка. Она берёт начало на склонах вышеупомянутой возвышенности и протекает через одноимённое водохранилище.

Юго-восточнее Ударного, рядом с водохранилищем Горкушка — почти исчезнувший хутор Весёлый (Андроповский район Ставропольского края). Районный центр посёлок Кавказский, с которым Ударный связан дорогой, расположен в 22-23 км юго-западнее (35 км по шоссе).

История 
Основан как рабочий посёлок энергетиков при Кубанской ГЭС-2 одновременно со строительство электростанции на Большом Ставропольском канале — в 1961 году. Возводилось жильё для работников ГЭС, построены клуб, медпункт, столовая. Впоследствии из Ударного стало осуществляться управление всей группой Куршавских ГЭС. Название посёлку дано в честь ударного труда гидростроителей. Статус посёлка городского типа — с 1965 года.

При строительстве посёлка в его черту вошёл хутор Безуглов, основанный жителями станицы Воровсколесской, по некоторым данным, в 1935 году. Хутор получил своё название по фамилии погибшего 2 мая 1935 году советского активиста, табунщика конезавода № 89 Ивана Григорьевича Безуглова (ныне в Ударном существует улица Безуглова, см. ниже). Сам конезавод (конесовхоз) № 89 был организован в том же 1935 году в Воровсколесской, хутор Безуглов был одним из отделений этого конезавода.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийских переписей населения 2002 года и 2010 года:

Внутреннее деление 
 Микрорайоны

 Восточный
 Западный
 Северный
 Северо-Западный

 Улицы

 Безуглова
 Комарова
 Комсомольская
 Молодёжная
 Набережная
 Школьная

 Площадь
 Мира

Инфраструктура 
 Средняя общеобразовательная школа
 Детский сад «Ивушка»
 Детская музыкальная школа
 Участковая больница
 Дом культуры
 Библиотека

Экономика 
У посёлка Ударный на Большом Ставропольском канале расположена Кубанская ГЭС-2, построенная в 1961—1968 годах (пуск агрегатов осуществлён в 1967—1968 годах), которая является самой мощной электростанцией не только в группе Куршавских ГЭС, но и во всём Кубанском каскаде ГЭС, включающем в себя несколько групп гидроэлектростанций. Крупное водохранилище северо-западнее Ударного является выравнивающим водохранилищем ГЭС-2. Выше неё на канале (к югу от Ударного) есть ещё одно водохранилище, представляющее собой бассейн суточного регулирования при ГЭС. Выше него, в свою очередь, на канале построена Кубанская ГЭС-1 (у посёлка Октябрьский). Из посёлка Ударного ведётся управление всеми станциями группы Куршавских ГЭС.

Религия 
 Русская православная церковь
 Церковь Казанской иконы Божией Матери. Православная община в посёлке организована в 1993—1994 годах, затем начато строительство храма. В 1998 году храм освящён, в 2011 году — отреставрирован.

Казачество 
 Действует Ударненское хуторское казачье общество Прикубанского районного казачьего общества Баталпашинского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества.

Памятники

Криминал 
19 ноября 2016 года в Ударном произошло резонансное двойное убийство отца и сына Гояевых, за которое были арестованы двукратный чемпион Европы по боксу среди юношей Игорь Алборов и его двоюродный брат. По данным следствия, убийство стало актом кровной мести за гибель в результате террористического акта в 2006 году Олега Зауровича Алборова, секретаря Совета безопасности Южной Осетии, отца Игоря Алборова. В 2007—2008 годах Гояев-старший в Южной Осетии подозревался в причастности к убийству Олега Алборова, однако в результате событий войны 2008 года ему удалось бежать из-под стражи, с 2009 по 2016 год он скрывался в Ударном.

Примечания 

Населённые пункты Прикубанского района
Посёлки городского типа Карачаево-Черкесии
Муниципальные образования Прикубанского района
Городские поселения Карачаево-Черкесии